Variação linguística - diferenças apresentadas em relação à linguagem padrão, segundo o contexto histórico, geográfico e sociocultural dos falantes
Variação (música) - modificação feita sobre um motivo melódico, uma orquestração, um arranjo ou só um tema musical, mas quando se referindo especificamente a tema e variação, o termo se refere à forma musical distinta que surgiu durante a música renascentista e se desenvolveu profusamente durante a música barroca
Variante (revista) - revista editada em Lisboa em 1942-1943.
Variante (biologia) - um microrganismo não distinto o suficiente para ser uma cepa separada

Em matemática uma variação pode ser definida como uma variável a qual se adicionada outra variável, ou também pode ser definida como uma função adicionada a outra função.  Pode representar a mudança no valor de uma grandeza escalar ou no vetor (módulo, direção ou sentido) de uma grandeza vetorial associadas a um ente ou sistema físico.
Variância - na teoria da probabilidade e na estatística, relativa a uma variável aleatória ou processo estocástico é uma medida da sua dispersão estatística, indicando "o quão longe" em geral os seus valores se encontram do valor esperado
Variação total - identifica vários conceitos ligeiramente diferentes, relacionados à estrutura (local ou global) do contradomínio de uma função ou uma medida
No jogo de xadrez, as variantes são modos diferenciados de se fazer uma abertura ou defesa tradicionais. Também pode se referir a formas incomuns do jogo, como por exemplo o xadrez 960, do lendário campeão Bobby Fischer.
Variância de gênero - termo que indica pessoas que estão não conformes perante os papéis sociais de gênero.
Variação orbital - os efeitos coletivos das mudanças nos movimentos da ‎‎terra‎‎ em seu ‎‎clima‎‎ ao longo de milhares de anos. ‎
Variação anatômica - uma estrutura anatômica não-patológica que é diferente do que é observado na maioria das pessoas.
Variação diatópica - diferenças geográficas no espaço físico
Variação genética humana - diferenças genéticas entre populações
Variação antigênica - um mecanismo pelo qual um agente infeccioso, como um protozoário, bactéria ou vírus, altera as proteínas ou carboidratos em sua superfície e, assim, evita uma resposta imune do hospedeiro

Há um ramo da matemática, o cálculo das variações ou fluxões, desenvolvido contemporaneamente por Isaac Newton e Leibniz, onde é comum a ideia de adicionar-se ou subtrair-se a variáveis "bem comportadas" uma variação infinitesimal, um  diferencial de cada vez, em um número suficiente (infinito) de passos necessários para que a variação total considerada se processe completamente. Trata-se do cálculo integral e diferencial.
Desambiguação